

Sigle 
 Khmers Kampuchea-Krom Federation  – Federazione Khmers Kampuchea Krom, associazione di Khmer Krom esiliati dal Vietnam

Codici 
 KKF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Kakiovik (Stati Uniti d'America)
 kkf – codice ISO 639-3 della Lingua kalaktang monpa

Musica 
 KKF  – traccia dell'album Via Zamboni 59 di Federico Poggipollini del 1998